Kalju – wieś w Estonii, w gminie Kullamaa
 Kalju – wieś w Estonii, w gminie Valjala